iPAQ — линейка карманных персональных компьютеров стандарта Pocket PC от фирмы Hewlett-Packard (ранее — фирмы Compaq). Название «iPAQ» было взято от семейства настольных персональных компьютеров фирмы Compaq. Первые устройства линейки появились в 2000 году и выходили под маркой Compaq. После слияния Compaq с HP, продукт стал распространяться под брендом HP, при этом линейка HP Jornada, выпускавшаяся ранее, была отменена. В своей нише iPAQ конкурирует с семейством КПК Palm, предоставляет по сравнению с ними более широкие мультимедийные возможности и интерфейс пользователя в стиле Windows. Также конкурентами линейки iPAQ является семейство КПК Pocket LOOX компании Fujitsu Siemens Computers.

Серия hx2000 
Все КПК серии hx2000 полностью идентичны по внешним параметром (только у некоторых есть устройство считывания отпечатков пальцев), кроме различных ёмкостей батарей.

Альтернативные операционные системы для iPAQ

NetBSD 
NetBSD устанавливается на некоторые старые модели iPAQ.

Familiar Linux на iPAQ 
Версия v0.8.4 (2006-08-20) поддерживает HP iPAQ H3xxx и H5xxx серии и неполная поддержка для HP iPAQ H2xxx, Hx4700 и H6300.

Также развивается проект Ångström.

Plan 9 
Plan 9 устанавливается на iPAQ H3630 and H3650.

Таблица моделей

Ссылки 
 iPAQ на сайте HP
 Установка Plan 9
 Официальный сайт программ для iPAQ
 Сайт, посвящённый HP iPAQ 214 Enterprise Handheld 
 Сайт, посвящённый HP iPAQ 214
 Сайт, посвящённый HP iPAQ 514

Мобильные компьютеры
Появились в 2000 году в США
Серии электронных устройств